Der Porsche Tennis Grand Prix 2017 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 24. bis 30. April 2017 statt.

Die Siegerin erhielt neben dem Preisgeld einen Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet.

Marija Scharapowa feierte nach ihrer 15-monatigen Sperre bei diesem Turnier ihre Rückkehr. Von der Turnierorganisation erhielt sie hierfür eine Wildcard.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2017 fand vom 22. bis 24. April 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Stuttgart